Földrajz
Mount Paige
Paige (Texas)
Paige (Virginia)
Egyéb
Paige, pop-rock együttes (Egyesült Királyság)
Paige (1982–) Saraya-Jade Bevis, angol pankrátornő